Дюплессі () — прізвище французького походження.

Персоналії 

 Марі Дюплессі — відома французька куртизанка, коханка Александра Дюма-сина, прообраз головної героїні його роману «Дама з камеліями».
 Жан-Батист Вігуру Дюплессі (1735–1825) — французький державний та військовий діяч
 Жозеф Дюплессі — французький художник-портретист.
 Мішель Кретьєн Туссен Дюплессі — французький історик, чернець-бенедиктинець.
 Дюплессі, Моріс (1890–1959) — канадський політик, прем'єр-міністр Квебека.
 Рішельє, Арман Жан дю Плессі — французький кардинал, аристократ та державний діяч.
 Філіп Дюплессі-Морн — французький політичний діяч-гугенот, дипломат, один з найближчих сподвижників Генріха Наваррского.

Див. також 
 Плессі

Французькі прізвища